Aldridge ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Aldridge (1938–2017), britischer Grafikdesigner
 Albert Aldridge (1863–1891), englischer Fußballspieler
 Amanda Christina Elizabeth Aldridge (1866–1956), britische Komponistin
 Ben Aldridge (* 1985), britischer Schauspieler
 Blake Aldridge (* 1982), britischer Wasserspringer
 Christopher Aldridge senior (c. 1690–1745/46), kanadischer Offizier und Politiker
 Christopher Aldridge junior († 1760), kanadischer Offizier
 Cory Aldridge (* 1979), US-amerikanischer Baseballspieler 
 David Aldridge (* 1965), US-amerikanischer Sportanalytiker
 Delores P. Aldridge (* 1941), US-amerikanische Soziologin
 Donald O. Aldridge (* 1932), US-amerikanischer Pilot, Generalleutnant der US-Luftwaffe
 Edward C. Aldridge (* 1938), US-amerikanischer Offizier
 Graeme Aldridge (* 1977), neuseeländischer Cricketspieler
 Ira Aldridge (1807–1867), US-amerikanischer Schauspieler

 John Aldridge (* 1958), englisch-irischer Fußballspieler und -trainer
 Kelly Aldridge (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin, Zwillingsschwester von Sabrina
 Kay Aldridge (1917–1995), US-amerikanische Schauspielerin
 LaMarcus Aldridge (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Lily Aldridge (* 1985), US-amerikanisches Model
 Martin Aldridge (1974–2000), englischer Fußballspieler
 Miles Aldridge (* 1964), britischer Fotograf
 Neil Aldridge (* 1966), englischer Fußballspieler
 Norman Aldridge (1921–2007), englischer Fußballspieler
 Paul Aldridge (* 1981), englischer Fußballspieler
 Peter Aldridge (* 1961), jamaikanischer Radrennfahrer
 Ray Aldridge (* 1948), US-amerikanischer Phantastikautor
 Richard Aldridge (1945–2014), britischer Paläontologe
 Ron Aldridge (* 1933), kanadischer Hockeyspieler
 Sabrina Aldridge (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin, Zwillingsschwester von Kelly
 Steve Aldridge (* 1957), englischer Fußballspieler
 Tommy Aldridge (* 1950), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Virginia Aldridge (* 1938), US-amerikanische Schauspielerin und Drehbuchautorin

Orte:

in England:

 Aldridge (West Midlands), Ort in den West Midlands

in den Vereinigten Staaten:
 Aldridge (Alabama)
 Aldridge (Angelina County, Texas), ehemalige Stadt
 Aldridge (Illinois)
 Aldridge (Jasper County, Texas)
 Aldridge (Montana)
 Aldridge (West Virginia)

Sonstiges:
 Aldridge Branch, Fließgewässer im US-Bundesstaat Kentucky
 Aldridge Run, Fließgewässer im US-Bundesstaat Ohio

im NRHP gelistete Objekte:
 Aldridge Sawmill, in Zavalla, Texas, ID-Nr. 01000209

Siehe auch:
 Aldridge Creek
 Aldrich
 Aldredge
 Eldridge